Le  parc national des sables d'Olechkiv ,  est une aire protégée en Ukraine du sud du Dniepr de l'oblast de Kherson.

Histoire 
Son importance est reconnue pour l'importance comme protecteur de micro-habitats et il a été créé le . Il est réparti en deux parties : Bourkout avec sa zone de forêt de pins et Radensk caractérisée par l'absence des dits pins.

En quelques images

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des parcs nationaux de l'Ukraine.

Liens externes 
 

Réserve de biosphère en Ukraine
Aire protégée créée en 2010
Oblast de Kherson
Patrimoine classé d'Ukraine
Parc national en Ukraine